Ларс-Хенрик О́льсен () — современный популярный датский писатель, книги которого переведены на многие языки. Автор детской и подростковой литературы, в основном, посвященной скандинавским мифологическим и эпическим сюжетам.

В России и мире наиболее известен своей книгой «Эрик, сын человека». Книга предназначена в первую очередь для юных читателей и повествует о мире богов и героев скандинавской мифологии.

Труды 
 Волки / Ulvene (1976),
 Hyggen: Historien om en gårdnisse (1979, 2000),
 Milles ødegård (рассказы в картинках) (1979),
 Ræven i skoven (1980),
 Peter i ødemarken (1980),
 Peter og ægrøverne (1981),
 Odderen (1981),
 Et hundeliv (1982),
 Landet på den anden side. En beretning fra Grønland (1982, 2001),
 Gråspurven (1983),
 Den mærkelige rejse efter Hyggen (1984),
 Små og store gys (1984),
 Fugleliv (1985),
 Hvirvelvinden (1985)
 Jægerne og ulven (1985),
 Skovturen (1985),
 Smeden og hans kone (1985),
 Bjergmanden og den snu bonde (1986),
 Erik Menneskesøn — En forjættende rejse i den nordiske gudeverden (1986) (Эрик, сын человека: Путешествие в сказочный мир скандинавских богов. Перевод О. В. Рождественского. Терра, 1996, ISBN 5-300-00522-3),
 Edvards fredelige plet (1987),
 Dværgen fra Normandiet (1988),
 Prøveballonen (1988),
 Guldsmeden (1991),
 Kampen om sværdet (1991, 2000),
 Karussen (1991),
 Myggen (1991),
 Som landet lå (1993),
 Skjult af skoven (1993),
 Ravnens skrig (1994),
 Kvasers blod (1996),
 Falkehjerte (1999),
 En lang rejse (2000)
 Flugten fra klosteret (2000),
 Bjovulf. Et sagn fra Danmarks oldtid (2002),
 Sagaen om edsbrødrene (2002),
 Nordiske Heltesagn (сборник пересказов скандинавских геройских саг) (2003),
 Sagaen om Svend Pindehugger (сборник ранее трех опубликованных саг) (2003),
 Nordiske Vikingesagn (2004),
 Gudernes skæbne (børnebog) (2006).

Ссылки 
 Kurzbiografie von Bent Rasmussen (dän.)
 Biografie bei Litteratursiden (dän.)

Писатели Дании
Детские писатели Дании
Детские писатели по алфавиту